Илия II:
 Илия II (католикос-патриарх всея Грузии)
 Илья II Рареш (1531—1553) — господарь Молдавского княжества с 1546 по 1551 год.